Geslacht (biologie) of genus, een van de belangrijkste taxonomische rangen in de biologie
Genderidentiteit staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten
 Sekse, biologische kenmerken die betrekking hebben op de rol bij de voortplanting
 Geslachtsorgaan, de morfologische structuren die de voortplanting van de soort dienen
 Familie (verwanten), de reeks van afstammelingen van één persoon met dezelfde achternaam
 geslachtsnaam, achternaam of familienaam

Afgeleide betekenissen 
 Geslacht (taalkunde), een eigenschap (genus) die vooral zelfstandige naamwoorden in vele talen bezitten
 Geslacht (Nederlands), het taalkundig geslacht zoals zich dat in het Nederlands voorkomt
 Slacht, een vervoeging van het werkwoord slachten
 Connector (elektrotechniek), een stekkerverbinding (mannelijk) en contactdoos (vrouwelijk)
 Genus (wiskunde) heeft verschillende, maar verwante betekenissen in de topologie en de algebraïsche meetkunde